Huntsville může znamenat:

 Huntsville (Ontario) – město v kanadské provincii Ontario

 města v USA
 Huntsville (Alabama) – město v Alabamě
 Huntsville (Arkansas) – město v Arkansasu
 Huntsville (Connecticut) – město v Connecticutu
 Huntsville (Missouri) – město v Missouri
 Huntsville (Tennessee) – město v Tennessee
 Huntsville (Texas) – město v Texasu
 Huntsville (Utah) – město v Utahu

Rozcestníky - místopisné jméno